Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2013 nastoupilo padesát šest hráčů. Obhájcem titulu byl španělský pátý hráč světa Rafael Nadal.

Soutěž dvouhry opět vyhrál Rafael Nadal, když ve finále zvítězil nad švýcarskou světovou trojkou Rogerem Federerem po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Novak Djoković (čtvrtfinále)
  Roger Federer (finále)
  Andy Murray (2. kolo, skreč)
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Rafael Nadal (vítěz)
  Tomáš Berdych (semifinále)
  Juan Martín del Potro (3. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Richard Gasquet (3. kolo)
  Janko Tipsarević (odstoupil)
  Marin Čilić (2. kolo)
  Nicolás Almagro (1. kolo)
  Tommy Haas (1. kolo)
  Milos Raonic (1. kolo)
  Stanislas Wawrinka (2. odstoupil)
  Kei Nišikori ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Internazionali BNL d'Italia 2013